Суперкубок Болгарії з футболу 2006 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 2006 року між чемпіоном Болгарії Левські та володарем кубка Болгарії ЦСКА (Софія).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2006
Болгарія
2006 у болгарському спорті